

Загальна інформація
У 1988 році в чемпіонаті брали участь 4 автовиробники: BMW, Ford, Mercedes-Benz і Opel. Форд був єдиним виробником, що використовував турбіну на двигунах, що давало йому велику перевагу над іншими, через що впродовж сезону потужість фордівської турбіни штучно обмежували. Перед фінальною гонкою було четверо претендентів на титул на трьох марках автомобіля, але перемогу здобув Клаус Людвіг.
Система нарахування балів змінилася, і тепер бали отримували перші 18 пілотів за системою 20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 .
Етап у Зальцбурзі (Австрія) було скасовано через велику кількість зіткнень.

Результати

Гонщики, що не набрали балів
C.Dupre (BMW M3) 1,3,9
P.John (Chevrolet Camaro IROC) 3,5,7
L.Gallina (MB) 3,4
H.Kalaschek (BMW M3) 4,9
J.Lagodny (BMW M3) 7

Автоспорт
Кільцеві автоперегони
Серія DTM